

Pessoas 
 Magno (usurpador romano)
Magno (cônsul em 460)
Magno (conde)
 Magno (cônsul honorário)
Carlos Magno
Magno I da Noruega
Magno da Dinamarca
 Magnus Carlsen

Outros 
 Magno (Rio de Janeiro)
 Efeito Magnus
 Magnus Futsal
 Magnus Chase e os Deuses de Asgard

Desambiguações de antropônimos